Йоханнессен () — фамилия.
 Йоханнессен, Лейф Эрленд (род. 1980) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Йоханнессен, Свейн (1937—2007) — норвежский шахматист, международный мастер (1961).
 Йоханнессен, Сигурд (1884—1974) — норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

См. также